Ferreresi – abitanti di Ferrera di Varese
Ferreresi – abitanti di Ferrere (Argentera)
Ferreresi – abitanti di Ferrere
Ferreresi – abitanti di Moncenisio (Italia)